Olaszország
Castelvetro di Modena, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Modena megyében
Castelvetro Piacentino, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Piacenza megyében